Química:

 Neó, element químic

Onomàstica:

 Neó de Corint militar corinti 

 Neó de Messènia, governant de Messènia 

 Neó de Beòcia, dirigent militar i polític beoci

 Neó de Tebes, dirigents tebà